Уллучара — село в Акушинском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Уллучара как единственный населённый пункт в его составе.

История 
Первое упоминание об Уллучара (1598 г.) связано с конным отрядом Казикумухского шамхальского войска.

В Уллучаре было 5 мечетей и медресе, в наше время сохранилась одна мечеть.

В Уллучаре был или же до сих пор остался подземный ход от одного края аула до другого края.

География 
Расположено в 10 км к юго-западу от села Акуша у подножья хребта Бахласана.

Население

Примечания 

Населённые пункты Акушинского района
Муниципальные образования Акушинского района
Сельские поселения Дагестана